Мутатор:
 Мутатор (ген) — ге­н, му­та­ция ко­то­рого по­вы­ша­ет час­то­ту воз­ник­но­ве­ния спон­тан­ных му­та­ций других ге­нов (му­та­тор­ный эф­фект).

 Мутатор (компьютерные игры)
 Мутатор (программирование)
 Мутатор (фильм)

Примечания